Игрок года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту года в английском футболе. Впервые награда была вручена по итогам сезона 1973/74. Победитель определяется по результатам голосования среди членов профсоюза футболистов Англии — Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). Первым обладателем награды стал защитник «Лидс Юнайтед» Норман Хантер. Текущий обладатель награды — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На данный момент лишь Марк Хьюз, Алан Ширер, Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Гарет Бейл и  Кевин Де Брёйне выигрывали этот приз дважды. Хотя для футболистов до 23 лет существует отдельная награда, «Молодой игрок года», молодые футболисты могут выиграть обе эти награды в одном сезоне, что уже имело место в трёх случаях.

Весной каждого года каждый из членов ПФА голосует за двух футболистов. Список номинантов на получение награды публикуется в апреле, а несколько дней спустя на праздничном вечере в Лондоне объявляется победитель этой, а также всех остальных ежегодных наград ПФА. Среди футболистов награда считается очень престижной: так, Тедди Шерингем заявил в 2001 году, что это «величайшая личная награда, которую можно получить в футболе», а Джон Терри в 2005 году признался, что он считает «высшей похвалой в свой адрес получить признание других профессионалов, против которых ты играешь каждую неделю».

Победители 
39 футболистов удостаивались этой награды, которая вручалась уже 44 раза. В таблице также указаны прочие индивидуальные призы, которые футболист получил в Англии по итогам сезона, а именно: награда Ассоциации футбольных журналистов «Футболист года» (FWA), награда «Игрок года по версии болельщиков» (FPY) и награда «Молодой игрок года» (YPY).

Победители по странам

Победители по клубам

См. также 
 Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФА

Англия
Футбольные награды в Англии